Убийство первой степени может иметь следующие значения:

 Убийство первой степени — юридический термин в законодательстве многих штатов США и Канады.
 «Убийство первой степени» — кинофильм режиссёра Марка Рокко, 1995.
 «Убийство первой степени» — американский телесериал, созданный Стивеном Бочко и Эриком Лодалом, с Тэйем Диггзом и Кэтлин Робертсон в главных ролях.

Примечания